Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 555 dans le monde.

 Route 555 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 555 aux États-Unis
 Route nationale 555 en France